półtorak – srebrna moneta
 półtorak – potoczne określenie miecza długiego
 półtorak – rodzaj miodu pitnego
 Półtorak – nazwisko

Osoby noszące nazwisko Półtorak:
 Adrianna Janowicz-Półtorak (ur. 1995) – polska lekkoatletka specjalizująca się w biegach sprinterskich.
 Alicja Zakrzewska-Półtorak – polska ekonomistka
 Halina Gordon-Półtorak – polska łyżwiarka figurowa
 Jakub Półtorak (ur. 1981) – polski scenarzysta i reżyser filmowy.
 Kamil Półtorak (obecnie: Kamil Cetnarowicz) – polski aktor filmowy i teatralny
 Lesław Półtorak (1907–1944) – porucznik Wojska Polskiego.
 Maciej Półtorak (ur. 1950) – polski polityk, rolnik, ogrodnik, poseł na Sejm X kadencji.
 Michał Półtorak (ur. 1950) – polski skrzypek.
 Nina Półtorak (ur. 1971) – polska radczyni prawna, sędzia WSA w Krakowie i Sądu Unii Europejskiej.
 Onufry Półtorak – polski lekkoatleta długodystansowiec
 Ryszard Półtorak (ur. 1952) – polski polityk, samorządowiec, były wicewojewoda tarnowski i małopolski.
 Sebastian Półtorak (ur. 2005) – polski szachista, mistrz FIDE od 2022 roku.